Molodoï est un groupe de rock français.
 À Strasbourg, le Molodoï est une salle de spectacle alternative et autogérée.